les Sept pièces pour piano de Kodály
 la méthode Kodály
 Kodály körönd (métro de Budapest)

 Zoltán Kodály

Homonymie de patronyme hongrois